Sebastián Villa (né en 1996), joueur de football colombien ;
  (né en 1992), plongeur colombien.